Санто-Доминго-де-ла-Кальсада:

 Санто-Доминго-де-ла-Кальсада — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха
 Санто-Доминго-де-ла-Кальсада — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.